El Lledó (Puig-reig), masia al Berguedà
 El Lledó (Castelló de la Plana), santuari a Castelló de la Plana (Plana Alta)
 El Lledó (Valls), santuari a Valls (Terra Alta)
 El Lledó (Castellbell i el Vilar), edifici del municipi de Castellbell i el Vilar (Bages)
 El Lledó (Castellfollit del Boix), masia al municipi de Castellfollit del Boix (Bages)

 El Lledó d'Obiols,